La Lliga de Campions de la UEFA 2007-08 fou l'edició número 53 de la història de la competició i la 16a sota el nom de Lliga de Campions.

La Lliga de Campions de Futbol és la màxima competició oficial de futbol per a clubs que es disputa a Europa. En l'edició 2007-2008 l'AC Milan defensa el títol aconseguit en l'edició anterior. La final fou disputada el 21 de maig de 2008 a l'estadi Lujniki de Moscou, i el Manchester United FC derrotà el Chelsea FC per 6–5 des del punt de penal, després d'un empat a 1 al final de la pròrroga.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 
17/18 de juliol i 24/25 de juliol de 2007.

Segona ronda de classificació 
31 de juliol/1 d'agost i 7/8 d'agost de 2007.

Tercera ronda de classificació 
14/15 d'agost i 28/29 d'agost de 2007.

Fase de grups 
Annex: Plantilles Champions League 2007-2008

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Final

Quadre resum

Golejadors

Enllaços externs 

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 2007
Competicions futbolístiques del 2008